Back Home (вернуться домой) может означать:

 Back Home — альбом американского певца и гитариста Чака Берри
 Back Home — альбом британского рок-музыканта Эрика Клэптона, 2005
 Back Home — альбом ирландской поп-группы Westlife, 2007
 Back Home — EP группы And One